Mare Nostrum steht für:

 Mare Nostrum, lateinische Bezeichnung für das Mittelmeer im Römischen Reich
 Mare Nostrum (Marineoperation), italienische Marineoperation zur Bergung von Flüchtlingen
 Mare Nostrum (Oper), eine Kammeroper von Maurizio Kagel
 Mare Nostrum (1926), US-amerikanischer Spielfilm von Rex Ingram
 Mare Nostrum (1948), spanisch-italienischer Spielfilm von Rafael Gil
 Mare Nostrum (Schwimmen), eine Schwimmserie
 MareNostrum, mehrere Generationen eines Supercomputers betrieben von Barcelona Supercomputer Centre BSC
 Modifikation eines Computerspiels, siehe Red Orchestra: Ostfront 41–45 #Modifikationen

Siehe auch:
 Mare nostro, Kriegsziel Italiens im Ersten Weltkrieg, siehe Erster Weltkrieg #Kriegszielpolitik